K-League 2012 var den 30:e upplagan av den sydkoreanska högstaligan K-League i fotboll för herrar.
Ligan spelas i två gruppspelsomgångar. De 30 första matchdagarna spelades samtliga 16 lag i en och samma grupp. Lagen delades senare upp i två grupper om åtta lag vardera. FC Seoul samlade ihop flest poäng och blev mästare av ligan denna säsong. De fyra bäst placerade lagen, FC Seoul, Pohang Steelers, Jeonbuk Hyundai Motors och Suwon Samsung Bluewings, kvalificerade sig till AFC Champions League 2013.

Inför säsongen 2013 bytte högstaligan namn till "K-League Classic", och "K-League" blev namnet på den näst högsta serien i Sydkorea.

Poängtabell

Resultattabeller
Resultattabell för omgång 1–30

Resultattabeller för omgång 31–44

Grupp A

Grupp B

Källor

Fotnoter

2012
2012 i Sydkorea
Fotboll i Sydkorea
Fotbollssäsongen 2012
WP:Projekt Korea